Aleš Mušič (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 2000 à l'HK MARC Interieri. Depuis 2002, il joue à l'HDD ZM Olimpija. En 2007, son club intègre l'EBE Liga.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales junior. Il a également joué avec la sélection sénior lors de manches de l'Euro Ice Hockey Challenge. En 2008, le sélectionneur Mats Waltin l'appelle pour les championnats du monde. La Slovénie s'incline contre la Slovaquie en barrage et est reléguée en division 1 pour 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || HK MARC Interieri || Ligue Slovène ||3||1||2||3||4|| || || || || 
|-
| 2000-2001 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène ||20||5||8||13||8|| || || || ||
|-
| 2001-2002 ||HDD Olimpija Ljubljana || Interliga ||12||2||4||6||8|| || || || || 
|-
| 2002-2003 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène||25||10||19||29||20|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2002-2003 ||HDD Olimpija Ljubljana || Interliga ||16||3||3||6||12|| || || || || 
|-
| 2003-2004 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène||13||4||2||6||0|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2003-2004 ||HDD Olimpija Ljubljana || Interliga ||13||1||0||1||4|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2004-2005 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène||14||10||7||17||27|| || || || || 
|-
| 2004-2005 ||HDD Olimpija Ljubljana || Interliga ||22||3||6||9||12|| || || || || 
|-
| 2005-2006 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène ||24||13||23||36||24|| || || || || 
|-
| 2005-2006 ||HDD Olimpija Ljubljana || Interliga ||21||8||6||14||16||5||2||0||2||2 
|-
| 2006-2007 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène||25||14||18||32||38|| 5|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2006-2007 ||HDD Olimpija Ljubljana || Interliga ||15||5||4||9||44||5||2||1||3||6 
|-
| 2007-2008 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL ||41||4||11||15||24||15||0 || 0|| 0|| 10
|-
| 2007-2008 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 7||2|| 3|| 5||8 
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 49|| 9|| 8|| 17|| 36|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||HD HS Ljubljana || Ligue slovène|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 7|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 47|| 6|| 17|| 23|| 34|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 4|| 4|| 5|| 9|| 0|| 6|| 1|| 1|| 2|| 35
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 38|| 4|| 9|| 13|| 43|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 4|| 5|| 3|| 8|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 38|| 18|| 23|| 41|| 28|| 11|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 52|| 7|| 12|| 19|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 7|| 4|| 11|| 14
|-
| 2013-2014 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 49|| 7|| 23|| 30|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2014-2015 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 50|| 12|| 12|| 24|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2015-2016 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 42|| 5|| 13|| 18|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2016-2017 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 38|| 10|| 15|| 25|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 3|| 6|| 9|| 4
|-
| 2017-2018 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 43|| 5|| 7|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 40|| 20|| 26|| 46|| 53|| 16|| 8|| 9|| 17|| 10
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 5|| 2|| 6|| 8|| 0|| 4|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2019-2020 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 2 || 0 || 4|| 4|| 0|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Olimpija Ljubljana || AlpsHL ||38|| 5|| 30|| 35|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 5 || 3 || 3|| 6|| 4|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2020-2021 || HK Olimpija Ljubljana || AlpsHL ||33|| 12|| 20|| 32|| 8|| 11|| 4|| 9|| 13|| 25
|-
| 2021-2022|| HK Olimpija Ljubljana || ICEHL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 1999 || align="left"| Championnat d'Europe junior D1 ||4||3||0||3|| 6|| || align="left"|
|-
| 2000 || align="left"| Championnat d'Europe junior D1 ||4||5||5||10|| 16|| +8|| align="left"|
|- 
| 2001 || align="left"| Championnat du monde junior D2 ||4||1||1||2|| 6||+4|| align="left"|
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||3||0||3|| 4|| -2|| align="left"|
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0|| 0||-2|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"| Qualification Jeux olympiques || 3|| 2|| 0|| 2|| 2|| +6|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde D1 A|| 5|| 1|| 3|| 4|| 2|| -1|| align="left"|
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde D1B|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1|| align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 2|| 2|| 8|| 0||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| align="left"| Septième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 1|| 3|| 8|| +4|| align="left"|  Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'or de la division 1A
|-
| 2016 || align="left"| Qualification olympique || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| +1|| align="left"| Vainqueur du groupe D
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -1|| align="left"| Quinzième de l'élite
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Neuvième place
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| -1|| align="left"| Cinquième place de la Division 1A

Références 

Naissance en juin 1982
Naissance à Ljubljana
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár